

Geografia 
 Jining – città-prefettura della Cina nella provincia dello Shandong.

Persone 
 Chen Jining (1964 – ) – professore e politico cinese, sindaco di Pechino dal 2017.

Religione 
 Diocesi di Jining – sede della Chiesa cattolica in Cina suffraganea dell'arcidiocesi di Hohot.

Trasporti 
 Stazione di Jining Sud – stazione ferroviaria cinese sulle linee per Tongliao, Pechino, Zhangjiakou, Baotou e Erenhot a servizio del distretto di Jining.
 Ferrovia Jining-Erenhot – linea ferroviaria cinese che congiunge il distretto di Jining al confine con la Mongolia e che collega Ulan Bator e Mosca attraversando la Mongolia Interna.